

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alexander Tyus, (1988- ), est un joueur de basket-ball américain naturalisé israélien.
 Wyomia Tyus, (1945- ), est une ancienne athlète américaine.

Homonymie
Homonymie de patronyme